Bes může být:

Bes (bůh) – staroegyptský bůh
Bes (jednotka) – stará jednotka hmotnosti
Bes (mince) – římská mince